Georges Rivière peut désigner :
 Georges Rivière (1855-1943), un critique d'art français ;
 Georges Rivière (1897-1985), un muséologue français ;
 Georges Rivière (1924-?), un acteur français.